Badhan, antiga vila de Sanaag, a Somàlia
 al-Badhan, poble palestí de Cisjordània
 Badhan (clan). Un clan dels jat.
 Badhan (governador persa): Governador del Iemen durant l'època de Mahoma